Mexic este un termen de origine necunoscută, provenit dintr-una din limbile native vorbite pe teritoriul Mexic-ului de azi, posibil din limba Nahuatl a populației Nahua, care se poate referi la:

 Mexica, pronunțat (, conform AFI) numele unei populații din cele native ale Mezoamericii, de la care a provenit numele țării de astăzi  
 Mexic, țară din America de Nord, cea mai mare populată țară dintre cele vorbitoare de limba spaniolă 
 México (stat Mexic), unul din cele 31 de state federale ale țării Mexic 

 

 
Nume proprii